Руби () — мексиканская 115-серийная мелодрама с элементами драмы и детектива 2004 года производства Televisa. Пятикратный лауреат премии TVyNovelas, номинант на премию Tp de Oro.

Сюжет 
Руби — красивая студентка колледжа, которая живёт со своей матерью и сестрой в бедственном положении. Благодаря отличным показателям учёбы, она получает стипендию и с её помощью содержит семью. Руби знакомится с Марибель, девушкой у которой инвалидность с детства из-за несчастного случая и предлагает ей всю свою помощь и покупает ей компьютер с целью научить её общению через интернет. В один прекрасный момент Марибель знакомится при помощи социальной сети с Гектором Феррером, который искренне полюбил её и предлагал встретиться лично.

Создатели телесериала

В ролях 
 Барбара Мори - Rubí Pérez Ochoa / Фернанда Мартинес Перес
 Eduardo Santamarina - Алехандро Карденас Руис
 Jacqueline Bracamontes - Марибель де ла Фуэнте
 Себастьян Рульи - Эктор Феррер Гарса 
 Ана Мартин - Рефухио Очоа Vda. де Перес 
 Ядира Каррильо - Элена Наварро
 Мигель Писарро - Лорето Эчагуэ
 Manuel Landeta - Лусио Монтемайор "El Conde de Aragón"
 Антонио Медельин - Игнасио Карденас
 Ана Берта Эспин - Элиса де Дуарте
 Хосе Элиас Морено-младший - Хенаро Дуарте
 Olivia Bucio - Карла Руис де Карденас
 Луис Гатика - Cayetano Martínez
 Leonorilda Ochoa - Dolores Herrera "Doña Lola"
 Роберто Вандер - Arturo de la Fuente
 Офелия Кано - Victoria Gallegos
 Пати Диас - Cristina Pérez Ochoa
 Josefina Echánove - Francisca “Pancha” Muñoz
 Arlette Pacheco - Lilia López de Duarte
 Jan - Marco Rivera
 Марлене Фавела - Sonia Chavarría
 Ингрид Марц - Lorena Treviño
 Sergio Goyri - Yago Pietrasanta 	
 Карлос Камара - Dr. José Luis Bermúdez
 Lilia Aragón - Nora de Navarro
 Мануэль "Флако" Ибаньес - Onésimo Segundo Rabozo
 Gerardo Albarrán - Gabriel Almanza
 Adriana Roel - Hilda Méndez
 Лорена Веласкес - Mary
 Dolores Salomón "Bodokito" - Mariquita
 Sergio Argueta - Francisco "Paco" Gómez Gallegos
 Марко Мендес - Luis Duarte López	
 Tania Vázquez - Sofía Cárdenas Ruiz
 Уго Масиас Макотела - Isidro Roldán
 Eduardo Rodríguez - Saúl Arce de la Borbolla 
 Manuel Foyo - Ernesto Bermúdez 	
 Nicole Vale - Natalia Duarte
 Kristel Casteele - Fernanda Martínez Pérez (niña)	
 José Antonio Ferral - Dr. Garduño	
 Mariana Rountree - Ingrid Mendoza
 Лиса Вильерт - Enfermera de Carla	
 Amelia Zapata - Celia Fuentes	
 Angeles Balvanera - Dora	
 Odemaris Ruiz - Tania Huertas
 Мария Фернанда Гарсия - Valeria
 Roberto Sen - David Treviño
 Luz María Aguilar - Sra. Treviño
 Sergio Zaldívar - Gazcón
 Raúl Valerio - Dr. Mosques
 Sergio Jurado - Lic. Millán
 Roger Cudney - Howard Williams
 Claudia Benedetti - Lupe
 Jorge Flores - Vidente
 Susana Diazayas - Carmen
 Alicia Fahr - Romina

Награды и премии 
Распределение выигрышных мест в премии TVyNovelas было таково:
 лучшими актёрами признаны Барбара Мори и Эдуардо Сантамарина.
 лучшей актрисой второго плана была признана Ана Мартин.
 Хосе Альберто Кастро и Рейли получили премию за лучший телесериал и лучшую песню к музыкальной заставке.

Руби... Нахальная 
После окончания съёмок телесериала был снят полнометражный телефильм на 210 минут. Он вышел на следующий день после окончания показа телесериала 23 октября 2004 года.

Ссылки 
 Подробная информация.
 Подробная информация с фотографиями.
 Официальная страничка телесериала в социальной сети ВКонтакте.

Телесериалы Мексики 2004 года
Телесериалы на испанском языке
Детективные телесериалы Мексики
Драматические телесериалы Мексики
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Теленовеллы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)